Сисајд има више значења:
 Сисајд (Калифорнија)
 Сисајд (Орегон)